Meeteren ist der Familienname folgender Personen:

 Udo van Meeteren (* 1926), deutscher Unternehmer und Kunstmäzen
 Uulke van Meeteren, Associate professor für Pflanzenphysiologie an der Universität Wageningen
 Wilhelm van Meeteren, Leiter der Kairoer Siemens-Niederlassung und Präsident des dortigen Deutschen Vereins in den 1930er Jahren